600 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 600 км — остановочный пункт Красноярской железной дороги в Красноярском крае. Код 888748.
 600 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Воронежской области. Код 597212.
 600 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Курской области. Код 437244.